Habia gutturalis é uma espécie de ave da família Thraupidae.

É endémica da Colômbia.

Os seus habitats naturais são: florestas subtropicais ou tropicais húmidas de baixa altitude e florestas secundárias altamente degradadas.

Está ameaçada por perda de habitat.

Referências 

Habia
Aves da Colômbia
Aves descritas em 1854